Taroko (taal), een taal gesproken in Taiwan
 Nationaal park Taroko, een nationaal park in Taiwan 
 Taroko (stam), een Taiwanese volksstam
 Taroko Marathon, een Taiwanees sportevenement